zmw – codice ISO 639-3 della lingua mbo (Repubblica democratica del Congo)
 ZMW – codice ISO 4217 del kwacha zambiano